Harvey — обозначение имени биолога-систематика, используемое при цитировании названий описанных им организмов.

Может соответствовать следующим персоналиям:
 Харви, Адела — австралийский альголог, специалист по кораллиновым красным водорослям.
 Харви, Джеймс Бенджамин (1803—1843) — английский и австралийский врач, натуралист.
 Харви, Майкл — американский герпетолог.
 Харви, Марк (род. 1958) — австралийский арахнолог.
 Харви, Уильям Генри (1811—1866) — ирландский ботаник и миколог.